Дамдинсурэнийн Пурэвдорж (; ) — монгольский самбист и дзюдоист, бронзовый призёр чемпионатов Монголии по дзюдо 2015, 2016 и 2018 годов, победитель (2018) и серебряный призёр (2019) розыгрышей Кубка мира по самбо, чемпион (2019) и серебряный призёр (2022) чемпионатов мира по самбо, призёр международных турниров по самбо и дзюдо. Выступал в тяжёлой весовой категории (свыше 100 кг). Проживал в Улан-Баторе.

Выступления на чемпионатах страны 
 Чемпионат Монголии по дзюдо 2015 года — ;
 Чемпионат Монголии по дзюдо 2016 года — ;
 Чемпионат Монголии по дзюдо 2018 года — ;

Примечания

Ссылки 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Чемпионы мира по самбо
Обладатели Кубка мира по самбо
Спортсмены нескольких видов спорта
Самбисты Монголии
Дзюдоисты Монголии